Bellotto:
 Bernardo Bellotto
 Lorenzo Bellotto